Референдум в Германии 1928 года (нем. Volksbegehren zum Panzerkreuzerverbot) — общенародное голосование в Германии по вопросу о запрещении постройки первого после окончания Первой мировой войны крупного военного корабля — тяжёлого крейсера, обозначавшегося как Бронированный корабль «А» (Panzerschiffe A). Второй референдум в истории Германии.

Проведение голосования 
Референдум был инициирован Коммунистической партией Германии. Голосование проходило в период с 3 по 16 октября 1928. В результате голосования решение не было принято — в его поддержку высказались лишь 1 216 968 избирателей (2,9 %).

Последствия 
В 1929 под именем Panzerschiffe A на верфи Deutsche Werke в Киле был заложен корабль, в дальнейшем получивший наименование «Дойчланд», вошедший в состав германского флота в 1933.

Источник 
 http://www.wahlen-in-deutschland.de/wvbPanzerkreuzerverbot.htm

Литература 
 Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook. ISBN 978-3-8329-5609-7

Военно-морской флот Германии
Референдумы в Германии
Референдумы 1928 года
1928 год в Германии